Robert Devereux puede referirse a:

 Robert Devereux (1566-1601), II conde de Essex, militar y valido inglés.
 Robert Devereux (1591-1646), III conde de Essex, noble, parlamentario y militar inglés.
 Roberto Devereux, ópera de Gaetano Donizetti.